Palacios steht für:
 Palacios (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Palacios (Schiff, 1912), U-Boot der Peruanischen Marine

Palacios ist der Name folgender Orte:
 Palacios (Pando) im Departamento Pando, Bolivien
 Palacios (Honduras) in Honduras
 Palacios (Texas) in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Palacio